Scruby est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1916-1988), manufacturier et miniatures militaires 
 (1919-2011), prêtre et archidiacre anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme